Trichtertal steht für:
 Taltrichter, ein horizontal-trichterförmiger Taleingang beim Verlassen des Berglands in die Ebene 
 Talkessel, ein vertikal-trichterförmiger abschlossener Talungsraum